ZLJ steht für:
 Zabranjena ljubav („Verbotene Liebe“), kroatische Seifenoper

zlj steht für:
 Liujiang Zhuang, Dialekt von Zhuang (Sprache) (ISO-639-3-Code)

Abkürzung